Die Saison 1983/84 der österreichischen Eishockey-Nationalliga wurde mit sechs Mannschaften ausgetragen. Meister wurde der EHC Lustenau, der damit in die Bundesliga aufstieg.

Grunddurchgang

Meisterrunde 

Der EHC Lustenau stieg mit dem Nationalligatitel in die Bundesliga auf.

Nationalliga 1983
Osterreichische Nationalliga 1984